Tanhaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tanhaçu (ort), Bahia, 
 Tanhaçu (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar